Die 33. Schacholympiade 1998 der Frauen fand vom 26. September bis 13. Oktober 1998 in Elista (Kalmückien) statt.

Übersicht 

Bei der 33. Schacholympiade 1998 in Elista spielten 72 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Elista wurden 13 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 13 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Elista folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 33rd Chess Olympiad (women): Elista 1998 auf Olimpbase (englisch)

1998 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 1998
Frauenschachturnier